Niemcy:
 Schönstedt – dzielnica Weißensee
 Schönstedt – gmina w kraju związkowym Turyngia, w  powiecie Unstrut-Hainich

Osoby:
 Karl Heinrich Schönstedt – pruski sędzia
 Rolf Schönstedt – niemiecki muzyk